Javorník – miasto w Czechach, w kraju ołomunieckim (powiat Jesionik)
 Javorník ve Slezsku – stacja kolejowa w ww.
 Javorník – gmina w Czechach, w powiecie Hodonín, w kraju południowomorawskim
 Javorník nad Veličkou zastávka – przystanek kolejowy w ww
 Javorník – wieś i gmina w Czechach, w powiecie Benešov, w kraju środkowoczeskim
 Javorník – gmina w Czechach, w powiecie Svitavy, w kraju pardubickim
 Velký Javorník – szczyt górski w Beskidzie Śląsko-Morawskim
 Javorník – szczyt górski w Białych Karpatach